Jockers ist der Name folgender Personen:

 Ernst Jockers (1887–1963), deutsch-amerikanischer Schriftsteller, Lehrer, Hochschullehrer und Germanist
 Klaus Jockers (* 1940), deutscher Astrophysiker